Guayacán hace referencia a varios artículos:

Botánica
Guayacán, nombre común con el que se conoce a varias especies de maderas de árboles que ocurren en bosques Neo-tropicales de América,

Lugares
Guayacán (Ceiba), barrio en el municipio de Ceiba, Puerto Rico.
Guayacán (Chile), barrio de la ciudad de Coquimbo, Chile.